Ein Feuerwerk ist eine Darbietung, bei der pyrotechnische Gegenstände und Feuerwerkskörper koordiniert gezündet werden.

Der Begriff Feuerwerk steht auch für:

 alte Bezeichnung für die Artillerie
 Das Feuerwerk, musikalische Komödie von Paul Burkhard aus dem Jahr 1950
 Feuerwerk (Film), Verfilmung des Bühnenwerks Das Feuerwerk, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1954
 Feuerwerk (Lied), von Wincent Weiss
 Feuerwerk, Lied des deutschen Sängers Stephan Remmler aus dem Jahr 1984

Siehe auch: